Анна Савельевна Овешникова (1912—1983) — звеньевая колхоза «Путь к рассвету» Кромского района Орловской области, Герой Социалистического Труда (30.03.1948).

Родилась 3 января 1912 (21 декабря 1911) года в д. Черкасская Кромского уезда Орловской губернии.

Работала в хозяйстве родителей, с 1931 года - в колхозе. Муж погиб на фронте во время Великой Отечественной войны.

В 1945 году возглавила звено в своём колхозе «Путь к рассвету» (элитно-семеноводческое хозяйство по конопле).

За получение высоких урожаев конопли (до 10 ц. семян и до 8 ц. волокна с гектара) Указом от 30.03.1948 присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Работала в колхозе «Путь к рассвету» до выхода на пенсию. Умерла в апреле 1983 года.

Источники 
 Золотой век конопли. Историко-краеведческие очерки. Алексей Кондратенко. Тип. «Труд», 1998 г. — Всего страниц: 198